Kowal (plaats), plaats in Polen
 Kowal (gemeente), gemeente in Polen